Bristol je lahko:
 Bristol, Anglija
 Bristol, Connecticut
 Bristol, Florida
 Bristol, Illinois
 Bristol, Indiana
 Bristol, Maine
 Bristol, Maryland
 Bristol, New Hampshire
 Bristol, New York
 South Bristol, New York
 Bristol, Pensilvanija
 Bristol, Rhode Island
 Bristol, Južna Dakota
 Bristol, Tennessee
 Bristol, Vermont
 Bristol, Virginija
 Bristol, Dane County, Wisconsin
 Bristol, Kenosha County, Wisconsin
 Bristol Township, Minnesota
 Bristol Township, Pensilvanija
 Bristol, Quebec
 Bristol, New Brunswick
 Bristol County, Massachusetts
 Bristol County, Rhode Island
 Bristol Bay
 Bristol Island
 Bristol Motor Speedway
 HMS Bristol - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice